Новиченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Новиченко, Валентин Алексеевич (1927—2010) — советский художник, член Союза художников СССР, сотрудник Свердловской киностудии; жанры: живопись, гравюра, акварель и др.
 Новиченко, Кристина Олеговна (род. 1990) — российская спортсменка (скоростное плавание и плавание).
 Новиченко, Леонид Николаевич (1914—1996) — советский литературовед, критик, член-корреспондент АН УССР, секретарь СП СССР.
 Новиченко, Пётр Парамонович (1927—2009) — доктор экономических наук, профессор, Академии бюджета и казначейства; автор ряда статей, монографий и учебных пособий по бухгалтерскому учёту.
 Новиченко, Тамара Дмитриевна (род. 1935) — советская и российская певица и педагог, заслуженная артистка РСФСР (1989), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2011), профессор кафедры сольного пения Санкт-Петербургской консерватории.
 Новиченко, Яков Тихонович (1914—1996) — младший лейтенант, участник освобождения Кореи от японских сил; на митинге в Пхеньяне спас Ким Ир Сена от взрыва гранаты, за что был награждён высшим орденом — «Герой труда КНДР».